Kneževo je lahko:
 Kneževo, Brus (Srbija)
 Kneževo, Popovac (Hrvaška)
Kneževo (nekdaj Skender-Vakuf), (Bosna in Hercegovina)